Hernigsdorf è il nome delle seguenti località:

Germania 
 Heringsdorf – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Heringsdorf – comune dello Schleswig-Holstein